Ardey ist eine vor allem in Westfalen vorkommende Benennung mit der möglichen Bedeutung „Ort (Gegend?) mit bewirtschaftbarem Land“ und bezeichnet:

Orte
 Ardeygebirge, einen Höhenzug am Südostrand des Ruhrgebietes
 Ardey (Fröndenberg), einen Ortsteil der Stadt Fröndenberg/Ruhr im Kreis Unna in Nordrhein-Westfalen
 Ardey (Witten), einen Ortsteil der Stadt Witten im Ennepe-Ruhr-Kreis in Nordrhein-Westfalen (in Annen (Witten) aufgegangen)
 die Herrschaft Ardey in Nordrhein-Westfalen
 die Burg Ardey in Fröndenberg
 einen archäologischen Fundplatz (Jungsteinzeit bis frühes 1. Jahrhundert) und spätere Hofstelle in Soest

Weiteres
 die Ardeybahn, eine Eisenbahnstrecke von Dortmund nach Iserlohn.
 den Ardey-Verlag in Münster
 die Mineralwasser-Marke und -Firma Ardey-Quelle in Dortmund